Kajtaniwka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kajtaniwka (Deraschnja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja
 Kajtaniwka (Katerynopil), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil
 Kajtaniwka (Radomyschl), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Radomyschl